Доржи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Доржи — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Доржи — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.